Григо́рий Ле́вченко:
 Левченко, Григорий Иванович (1900—1984) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Левченко, Григорий Семёнович (1913—1977) — полный кавалер ордена Славы.